The Mind's Eye er en komposition af bandet Compos Mentis. Nummeret indgår på bandets andet fuldlængde udspil, Gehennesis (2007).

Baggrund 
I stil med The Drunken Diamond var sangen kendt længe før dens egentlig udgivelse på albummet. I dette tilfælde skyldtes det dog, at man på forhånd havde valgt at offentliggøre det i sin fulde længde.

Tekst 
Teksten handler om "sindets øje", der finder sig splittet mellem det urgamle spejl og sin egen synsevne og kraft. Der er altså med andre ord tale om kampen mellem det indre og det ydre.

Eksterne henvisninger 

Compos Mentis' hjemmeside

Metalsange